Humberto de Alencar Castelo Branco – presidente e dittatore brasiliano.
 Presidente Castelo Branco (Santa Catarina) – comune brasiliano.
 Presidente Castelo Branco (Paraná) – comune brasiliano.

Pagine correlate 
 Castelo Branco (disambigua)